Fuentelcésped kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentelcésped (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fuentelcésped (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar